Cat Daddy Games, L.L.C. — американская компания-разработчик видеоигр, расположенная в Керкленде. Основана в июле 1996 года. Была поглощена в 2003 году Take-Two Interactive. 10 сентября 2007 года Take-Two Interactive основала 2K Play, новое подразделение 2K Games, которое и стало заниматься изданием игр Cat Daddy Games.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр США
2K